Idro – comune della provincia di Brescia
Idro – piccolo lago di origine glaciale nella provincia di Brescia
Idro – torrente che sfocia a Otranto
Idro – figura della mitologia greca
Idro – wargame